Sainte-Walburge peut dénommer :
 un quartier de Liège ;
 un cimetière à Liège ;
 un monastère à Elizabeth (New Jersey) ;
 plusieurs église. Voir .